Lobo solitario puede referirse a:
 Lobo solitario, un tipo de terroristas.
 Lobo solitario, conducta presente en animales y humanos.
 Lone Wolf, una localidad de Estados Unidos.
 Lobo Solitario, un libro juego.